Umanità indica sia l'insieme di tutti gli esseri umani (presenti e passati), che la condizione umana.

Se stai cercando la condizione umana dal punto di vista filosofico, vedi Natura umana e Condizione umana
Se stai cercando la specie umana, vedi Homo sapiens.
Se stai cercando la storia dell'umanità, vedi Storia dell'uomo.
Se stai cercando l'ideale o il sentimento di umanità vedi Humanitas.

Film
Umanità (Hearts of Humanity), film diretto da Christy Cabanne (1932)
Umanità, film diretto da Jack Salvatori (1946)

Pagine correlate 
 L'umanità